Gai Aproni va ser un dels tribuns de la plebs elegits en abolir-se el decemvirat l'any 449 aC
 Quint Aproni era el cap dels decumani a Sicília durant el govern de Verres (després del 73 aC) i va ser un dels més rapinyaires.
 Luci Aproni, cònsol i militar romà
 Lluci Aproni Cesià, cònsol romà